Gebhart ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gebhart (1881–1934), österreichischer Politiker (TVP)
 Émile Gebhart (1839–1908), französischer Kunsthistoriker und Literaturkritiker
 Hans Gebhart (1900–1960), deutscher Numismatiker
 Karl Gebhart (1859–1921), deutscher Politiker (parteilos; DVP)
 Michael Gebhart (* 1961), deutscher Drehbuchautor, Produzent und Radiomoderator
 Thomas Gebhart (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Timo Gebhart (* 1989), deutscher Fußballspieler

Gebhart ist der Ortsname von:
 Gebhart (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gebhard
 Gebhardt
 Gephardt